Michel Leclercq peut désigner :
 Michel Leclercq (1935-), un entrepreneur français, fondateur du Groupe Decathlon
 Michel Leclercq (1940-), un joueur de tennis français.